Singer kan syfta på:

 Singer (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Singer (bilmärke) – tidigare brittisk bilproducent
 Singer (symaskiner) – amerikansk producent av symaskiner 
 Singer Lake (sjö i Kanada) – sjö i Ontario, Kanada
 Singer Building – en skyskrapa i New York
 Singer-songwriter – en sångare som framför sina egna sånger